Morton kan zijn:
 Morton (Derbyshire)
 Morton (gemeente), gemeente in Frankrijk
 Morton (Illinois), plaats in Illinois
 Morton (Minnesota)
 Morton (Mississippi)
 Morton (Pennsylvania)
 Morton (Texas)
 Morton (Washington)
 Morton Arboretum, arboretum in Lisle (Illinois) 
 Robert Morton, Engels-Nederlands componist en zanger uit de Bourgondische school (15de eeuw)